Az 1999–2000-es UEFA-kupa a verseny 29. szezonja. A kupát a török Galatasaray nyerte, miután a döntőben az angol Arsenal csapatát győzte le tizenegyesekkel. A mérkőzés az első kilencven percben nem hozott gólt, majd a 30 perces hosszabbításban is 0–0 maradt az állás. A büntetőpárbaj során Gheorghe Popescu, a román labdarúgó-válogatott csapatkapitánya lőtte be a győzelmet jelentő tizenegyest. A Galatasaray lett az első csapat, akik UEFA-kupát nyertek úgy, hogy egy mérkőzést sem veszítettek el a kiírás során.

A kvalifikációs és a lebonyolítási rendszer jelentősen átalakult: a KEK megszűnése után ide kerültek a nemzeti kupák győztesei is, viszont a legerősebb bajnokságok 3-4. helyezettjei már nem itt, hanem a bajnokok ligájában indulhattak. A selejtezőt követően 96 csapat kezdte meg a főtábla küzdelmeit, ahol a harmadik fordulóban csatlakoztak a bajnokok ligája első csoportkörének harmadik helyezettjei is, 32-re bővítve a mezőnyt. Az új szabály következtében rögtön első alkalommal két olyan csapat játszhatta a döntőt, amelyek eredetileg a bajnokok ligájában indultak.

Selejtező 

|}

Első kör 

|}

Második kör 

|}

Harmadik kör 

|}

Nyolcaddöntő 

|}

Negyeddöntő 

|}

Elődöntő 

|}

Döntő

Lásd még 
 1999–2000-es UEFA-bajnokok ligája
 1999-es Intertotó-kupa

További információk 

 Hivatalos oldal
 Eredmények az RSSSF.com-on

UEFA-kupa
Uefakupa
Uefakupa